Loleta ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Loleta (Kalifornien)
 Loleta (Pennsylvania)